El Madroño kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Madroño, Veracruz, ort, Zacualpan, 
 El Madroño, Querétaro Arteaga, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar